Collegio elettorale di Montalcino – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Montalcino – collegio elettorale del Regno d'Italia